

Geografia 
 Canada
 Mountain – municipalità rurale del Manitoba
 Filippine
 Mountain – provincia della Regione Amministrativa Cordillera
 Stati Uniti d'America
 Mountain – città della Contea di Pembina, Dakota del Nord
 Mountain – città della Contea di Oconto, Wisconsin

Musica 
 Mountain – gruppo musicale blues rock statunitense
 Mountain – album di Leslie West del 1969
 Mountain – EP dei Motorpsycho del 1993
 Mountain Records – etichetta discografica sudafricana

Altro 
 Mountain – rodiggio di locomotiva a vapore